Андре́й Никола́евич Ко́нонов (, Санкт-Петербург — 30 октября 1986, Ленинград) — советский -тюрколог. Доктор филологических наук, профессор. Председатель Советского комитета тюркологов (1973—1986). Академик АН СССР (1974), заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1979).

Биография 
В 1930 году окончил турецкое отделение Ленинградского восточного института (ЛВИ).

Учителями Андрея Николаевича были выдающиеся востоковеды: В. В. Бартольд, Е. Э. Бертельс, Н. К. Дмитриев, С. Е. Малов, А. Н. Самойлович.

В 1932—1938 гг. Андрей Николаевич работал преподавателем турецкого языка, а в 1933—1936 гг. был аспирантом ЛВИ.

С 1934 по 1981 г., то есть в течение 48 лет, преподавал на кафедре тюркской филологии Восточного факультета Ленинградского государственного университета, которой заведовал в течение 24 лет — с 1949 по 1972 г. С 1938 г. до конца жизни он был сотрудником Ленинградского отделения Института востоковедения Академии наук СССР.

1953—1954 гг. — декан Восточного факультета ЛГУ.

1961—1963 гг. — заведующий Ленинградским отделением Института востоковедения Академии наук СССР.

Умер через три дня после 80-летнего юбилея. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Научные и организационные достижения 
55 лет своей жизни А. Н. Кононов посвятил научной и педагогической деятельности, оставив заметный след как на поприще воспитания научных кадров, так и — в виде свыше 250 опубликованных трудов — в сфере исследовательской деятельности, в частности в области тюркской грамматики, лексикологии, текстологии, этимологии, истории, востоковедения.

Первой крупной работой А. Н. Кононова стал, вышедший в свет в 1934 году совместный труд с Х. Джевдет-заде «Грамматика современного турецкого языка», затем последовали: в 1941 г.— «Грамматика турецкого языка», в 1948 г. — «Грамматика узбекского языка», в 1956 г. — «Грамматика современного турецкого литературного языка» (М.; Л.), в 1960 г. — «Грамматика современного узбекского литературного языка» (М.; Л.).

Под руководством Андрея Николаевича регулярно проводились всесоюзные тюркологические конференции. В их организации и проведении принимали участие сотрудники кафедры тюркской филологии Восточного факультета ЛГУ и тюрко-монгольского кабинета Ленинградского отделения Института востоковедения Академии наук СССР.

При выборах действительных членов АН в 1968 г. А. Н. Кононов был одним из наиболее реальных претендентов. Однако в соответствии с «решением партии и правительства» Академия наук должна была избрать академиком представителя «братской республики» — Г. В. Церетели. Кононов проявил полное понимание ситуации и снял свою кандидатуру накануне выборов. В истории Академии наук это был, по-видимому, второй случай (после Н. И. Ильминского), когда кандидат, «в интересе науки, которой он искренно предан, и в интересе Академии, к которой он издавна принадлежит как член-корреспондент», отклонил возможность занять место действительного члена АН. Благодаря этому А. Н. Кононов сумел поставить себя в Отделении языка литературы и языка АН так, что его просьбы касательно организации журнала «Советская тюркология», а затем и учреждения Советского комитета тюркологов встречали благоприятное отношение

Кононов был инициатором создания в 1973 году и бессменным председателем Советского комитета тюркологов, который сыграл большую роль в деле координации и интенсификации исследовательской работы в области тюркологии на всей территории бывшего СССР, способствовал личному сближению и сотрудничеству тюркологов Российской Федерации и тюркоязычных союзных республик.

Библиография 
 Кононов А. Н. Грамматика турецкого языка. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941.
 Кононов А. Н. Опыт анализа термина турк // Советская этнография. 1949, № 1.
 Кононов А. Н. О семантике слов кара и ак в тюркской географической терминологии // Известия Отделения общественных наук Академии наук Таджикской ССР. 1954, вып. 5.
 Огузский героический эпос и «Книга Коркута» // Книга моего деда Коркута: Огузский героический эпос / Сост. В. М. Жирмунский и А. Н. Кононов. М.; Л., 1962.
 Кононов А. Н. Заметки тюрколога на полях «Словаря русских народных говоров». Выпуск первый: А. Составил Ф. П. Филин. М.-Л., 1965, 302 с. // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1966, т. XXV, вып. 3.
 Кононов А. Н. Заметки (II) тюрколога на полях «Словаря русских народных говоров». Выпуск второй: Ба-Блазниться. М.-Л., 1966, 314с; Выпуск третий: Блазнишка-Бяшутка. Л., 1968, 360 с. // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1969, т. XXVIИ, вып. 6.
 Кононов А. Н. Показатели собирательности-множественности в тюркских языках: Сравнительно-исторический этюд. Л., 1969.
 Кононов А. Н. Ещё раз об этнониме «кыргыз» // Тюркологические исследования. Сборник статей, посвященный 80-летию академика К. К. Юдахина. Фрунзе, 1970.
 Кононов А. Н. Тюркское языкознание в Ленинграде. 1917—1967 // ТС. 1970.
 Кононов А. Н. В. В. Бартольд — выдающийся востоковед (К 40-летию со дня смерти) // СТ. 1970, № 6.
 Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России. Л., 1972.
 Кононов А. Н. От чайки до шайки // Русская речь. 1972, № 2.
 Кононов А. И. Ещё раз о «Бабе-яге» // Русская речь. 1973, № 1.
 Кононов А. Н. О глаголе карашеваться // Русская речь. 1973, № 1.
 Кононов А. Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический сборник. 1975. М., 1978.
 Кононов А. Н. К этимологии этнонимов кыпчак, куман, кумык // Ural-altaische Jahrbucher. Bd. 48. Wiesbaden, 1976.
 Кононов А. Н. Тюркско-русские этимологические этюды // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976.
 Кононов А. Н., Иориш И. И. Ленинградский восточный институт. Страница истории советского востоковедения. М, 1977.
 Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII—IX вв.). М.: Наука, 1980. 256 с. 1700 экз. (в пер.)
  (в пер.)
 Кононов А. Н. Реорганизация Турецкого лингвистического общества. Новое научное общество в Турции // СТ. 1984, № 3.
 Кононов А. Н. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. 2-е изд., перераб., подготовил А. Н. Кононов. М., 1989.

Примечания

Литература 
 
 
 Андрей Николаевич Кононов. Л., 1980 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. литературы и языка. Вып. 13);
 Векилов А. П., Иванов С. Н. К шестидесятилетию А. Н. Кононова // «Известия АН СССР. Серия литературы и языка». 1966, т. 25, в. 5;
 Векилов А. П. Библиография печатных работ члена-корр. АН СССР проф. А. Н. Кононова // Исследования по филологии стран Азии и Африки, Л., 1966.
 
 Гузев В. Г. А. Н. Кононов — педагог, ученый, историк науки // Востоковедение. 2006. Вып. 27;
 Дегтярёв Г. А. Кононов, Андрей Николаевич // Чувашская энциклопедия
 Иванов С. Н., Тенишев Э. Р. А. Н. Кононов. К 80-летию со дня рождения // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1986. Т. 45. № 5;
 
 Петросян Ю. А. А. Н. Кононов // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. 1985 год. Ч. 1. М., 1986;
 Тенишев Э. Р. Академик А. Н. Кононов (к 75-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. — М.: Наука, 1981. — Т. 40. № 6. — С. 548—549.
 Тюркологический сборник. К шестидесятилетию А. Н. Кононова. М., 1966. 276 с.
 Тюркологический сборник. 2006 (2007). — М.: Восточная литература. 2007. — 366 с. — ISBN 978-5-02-018555-5.
 Щербак А. М. А. Н. Кононов // «Народы Азии и Африки», 1966, № 5.

Ссылки 
 
 
 Статья на сайте ИВР РАН
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Лингвисты СССР
Тюркологи СССР
Деканы восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены КПСС
Директора ИВР РАН
Почётные члены Венгерской академии наук
Заслуженные деятели науки Узбекской ССР
Похороненные на Богословском кладбище